In 1959 werd het 58ste Campeonato Paulista gespeeld voor clubs uit de Braziliaanse staat São Paulo. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 24 mei 1959 tot 10 januari 1960. Palmeiras werd kampioen.

Eindstand

Finale

Kampioen

Topschutter

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paulista
Paul